Camejo peut désigner :

Patronymes 
 Peter Camejo (1939-2008) : homme d'affaires et militant politique américain ;
 Ibrahim Camejo (1982) : athlète cubain, spécialiste du saut en longueur ;
 Luis Enrique Camejo (1971) : peintre cubain ;
 Osmany Roberto Camejo Durruty : volleyeur cubain ;
 Pedro Camejo (1790-1821) : militaire, héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela.

Toponymes 
 Pedro Camejo : municipalité de l'État d'Apure au Venezuela.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme